Кро́потов — русская фамилия; имеет женскую форму Кро́потова.

Известные носители 
 Кропотов, Александр Егорович (1874—1934) — русский крестьянин, эсер, депутат.
 

 Кропотова Анастасия Александровна (1886—1955) — советский педагог, заслуженный учитель школы РСФСР.
 Кропотов, Владимир Николаевич — ректор МАРХИ.
 Кропотов, Гавриил Алексеевич (1749—1808) — русский генерал-майор, тайный советник, сенатор.
 Кропотов, Гаврила Семёнович (?—1730) — русский военный деятель, командир полка (1709—1719).
 Кропотов, Дмитрий Андреевич (1817—1875) — русский военный писатель, генерал-майор.
 Кропотов, Иван Иванович (1724—1769) — русский переводчик, военачальник и дипломат.
 Кропотов, Максим Иванович (?—после 1739) — русский военачальник, командир полка в чине полковника (1736—1739).